"Contrarreloj" (palabra compuesta de la preposición «contra» y el sustantivo «reloj») puede referirse a:

 Competición contrarreloj, un formato de competición.
 Contrarreloj, una modalidad del ciclismo en ruta.
 Contrarreloj, un álbum musical del grupo Enanitos Verdes.